Сан-Ферриол ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 42,26 км². Население 236 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sant Ferriol
 Instituto Estadistico de Cataluña

Муниципалитеты Жироны